Irodalom
A három testőr (Les Trois Mousquetaires), id. Alexandre Dumas regénye (1844)
A három testőr, Herczeg Ferenc háromfelvonásos bohózata (1895)

Film
A három testőr (The Three Musketeers), 1921-es amerikai némafilm, rendezte Fred Niblo
A három testőr (The Three Musketeers), 1935-ös amerikai film, rendezte Rowland V. Lee és Otto Brower
A három testőr (The Three Musketeers), 1939-es amerikai filmvígjáték, rendezte Allan Dwan
A három testőr (The Three Musketeers), 1948-as amerikai film, rendezte George Sidney
A három testőr (Les Trois Mousquetaires), 1953-as francia–olasz film, rendezte André Hunebelle
A három testőr (Les Trois Mousquetaires), 1961-es kétrészes francia film, rendezte Bernard Borderie (A királyné nyaklánca + A Milady bosszúja)
A három testőr, avagy a királyné gyémántjai (The Three Musketeers – The Queen’s Diamonds), 1973-as angol–amerikai film, rendezte Richard Lester
A három testőr (The Three Musketeers), 1993-as amerikai film, rendezte Stephen Herek
 A három testőr visszatér (D’Artagnan et les Trois Mousquetaires), 2005-ös francia–kanadai tévéfilm, rendezte Pierre Aknine
A három testőr (The Three Musketeers), 2011-es amerikai–brit−francia film, rendezte Paul W.S. Anderson

Zene
A 3 testőr (3 Musketiers), Ferdi Bolland és Rob Bolland holland musicalje (2003)

Hasonló
 A három testőr Afrikában (1940), Rejtő Jenő regénye
 A három testőr Afrikában (1996), Bujtor István filmje